Калёнов — русская фамилия, известные носители:
 Калёнов, Вячеслав Николаевич (1924—2003) — краевед, полковник в отставке, участник битвы на Курской дуге; автор книги очерков «История Хатунской волости».
 Калёнов, Генрих Сергеевич (1929—2020) — советский и российский учёный-ландшафтовед. Профессор Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.
 Калёнов, Игорь Евгеньевич (род. 1967) — российский продюсер, режиссёр, актёр и сценарист. Основатель и руководитель кинокомпании «Никола-фильм».
 
 Каленов, Пётр Александрович (1839—1900) — поэт, переводчик, эстетик.

Примечания

См. также 
Каленовы — русский дворянский род польского происхождения.